

Geografia 
 Hund – piccolo villaggio sulla riva destra del fiume Indo, in Pakistan

Persone 
 Friedrich Hund – fisico tedesco
 Karl Gotthelf von Hund – nobile tedesco
 Thorir Hund – guerriero vichingo, uno dei capi di Hålogaland